I peggiori anni della nostra vita può riferirsi a:

I peggiori anni della nostra vita film italiano del 1949 diretto da Mario Amendola
I peggiori anni della nostra vita film spagnolo del 1994 diretto da Emilio Martínez Lázaro